3T peut faire référence à :
 3T, un groupe de musique américain des années 1990,
 
 le Théâtre des 3T, café théâtre à Toulouse

Voir aussi 
 TTT

Sigle de 2 caractères
